Муратов, Дмитрий:
 Муратов, Дмитрий Алексеевич (род. 1986) — российский боксёр, бронзовый призёр чемпионата России (2021).
 Муратов, Дмитрий Андреевич (род. 1961) — российский журналист, телеведущий, главный редактор «Новой газеты», лауреат Нобелевской премии мира за 2021 год.
 Муратов, Дмитрий (род. 1970) — израильский хоккеист.